РШР — многозначная аббревиатура:
 РШР — рельсо-шпальная решётка
 РШР — 57 мм авиационная пушка
 РШР — марка кругового радиомаяка